Ángel Gallardo peut désigner :
 Ángel Gallardo, (1867-1934), ingénieur et homme politique argentin
  (né en 1943), golfeur espagnol
  localité en Argentine
 , station de métro de Buenos Aires

Voir aussi 
 
 Lac Ángel Gallardo

Homonymie de personnes
Homonymie de toponyme